Светска лига у одбојци 2014. је 25. издање Светске лиге на коме је учествовало 28 селекција које се такмиче по групама од 23. маја до 20. јула. 2014. Завршни турнир је одржан у Нелсон Мандела Форум, Италија.

Систем такмичења 
Ово је прва светска лига са 28 тимова, пошто је имала 18 тимова у 2013. и 16 тимова од 2001. до 2003.

Ово је Четврта сезона у којој се примењује нови систем бодовања.
 За победу 3:0 или 3:1, победник добија 3 бода, а поражени 0 бодова 
 За победу 3:2 победник добија 2 бода, а поражени 1 бод.

Репрезентације

Земље учеснице

Прва група 
Домаћин прве групе је Италија, прва два тима из групе А и Б, и побједници друге групе квалификација биће квалификовани у прву групу финалног круга. Ако Италија буде заузела прво или друго мјесто у групи онда из те групе иду даље 3 тима.

Група А

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Седма недеља

Табела групе А

Група Б

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Седма недеља

Табела групе Б

Друга група 
Домаћин друге групе је Аусталија, побједници групе Ц, Д и Е су се квалификовали за другу групу финалног круга.

Група Ц

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Седма недеља

Табела групе Ц

Група Д

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Табела групе Д

Група Е

Прва недеља

Друга недеља

Трећа недеља

Четврта недеља

Пета недеља

Шеста недеља

Табела групе Е

Трећа група 
Прва два тима из групе Ф и Г ће се квалификовати и трећу групу финалног круга. Ако домаћин Турска буде 3. или 4. у групи онда она се квалификује са најбољим другим тимом из групе Ф или Г.

Група Ф

Прва недеља

Друга недеља

Табела групе Ф

Група Г

Прва недеља

Друга недеља

Табела групе Г

Финални круг

Трећа група 
Трећа група финалног круга одржана је у  Бурса, Турска.

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Друга група 
Друга група финалног круга одржана је у  Сиднеј Аустралија

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Прва група 
Прва група финалне рунде одржана је у  Нелсон Мандела Форум, Фиренца, Италија

Група Х

Табела групе Х

Група И

Табела групе И

Завршни круг

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Коначан пласман

Награде 
 Најкориснији играч:  
  Тејлор Сандер
 Најбољи поентер:  
 **  Сеид Мароуф
 Најбољи нападач:  
  Волес де Соуза
 Најбољи блокери:  
  Девид Ли 
  Лукас Саткамп
 Најбољи одбрамбени играчи:  
  Тејлор Сандер 
  Рикардо Лукарели Соуза
 Најбољи либеро:  
  Салваторе Росини

Highlights final 

Светска лига у одбојци
Одбојка у Италији
Одбојка у 2014.